Francesca Schiavone era la detentrice del torneo, ma si è ritirata prima dell'inizio del torneo.

Anna Karolína Schmiedlová ha vinto il torneo battendo in finale Lara Arruabarrena con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Tatjana Maria (secondo turno)
  Magda Linette (quarti di finale)
  Johanna Larsson (quarti di finale)
  Verónica Cepede Royg (primo turno)

 Lara Arruabarrena (finale)
 Alison Riske (primo turno)
 Ana Bogdan (semifinale)
 Ajla Tomljanović (primo turno)

Wildcard 

  Emiliana Arango (quarti di finale, ritirata)
  María Herazo González (secondo turno)

 María Camila Osorio Serrano (primo turno)

Qualificate 

  Elitsa Kostova (secondo turno)
  Lizette Cabrera (primo turno)
  Daniela Seguel (quarti di finale)

 Victoria Rodríguez (primo turno)
 Valentini Grammatikopoulou (secondo turno)
 Renata Zarazúa (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Claro Open Colsanitas 2018